Det finns flera personer med namnet Gennadius/Gennadios:
Gennadius I av Konstantinopel: patriark av Konstantinopel 458-471  
Gennadius II av Konstantinopel (Gennadios eller Gregorius Scholarios): patriark av Konstantinopel 1454-1464  
Gennadius av Marseille (Gennadius av Massilia, Gennadius Scholasticus): kristen historiker under 400-talet, känd för sin De Viris Illustribus